Elwes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Cary Elwes (né en 1962), acteur et écrivain anglais
  (né en 1959), producteur de film britannique
  (1903-1994), professeur et moine missionnaire britannique
  (né en 1960), artiste britannique
  (1931-1975), portraitiste anglais
  (1876-1950), actrice et compositrice anglaise
 Gervase Elwes (1866-1921), ténor anglais
 Henry John Elwes (1846-1922), botaniste et entomologue britannique
 Hervey Elwes (1683-1763), homme politique britannique
 
  (né en 1961), artiste contemporain britannique
  (1928-1987), personnalité de la télévision britannique
  (1901-1968), avocat et juge anglais
 
  (1902-1975), artiste et portraitiste britannique

Homonymie de patronyme